Antena 2 – rumuńska stacja telewizyjna
 RDP Antena 2 – portugalska stacja radiowa

pt:Antena 2